Le Bluffeur peut faire référence à :

 Le Bluffeur, comédie de André Luguet de 1932
 Le Bluffeur, film de Sergio Gobbi sorti en 1964
 Le Bluffeur, film de Vasílis Georgiádis sorti en 1969
 Le Bluffeur, pièce de Marc Camoletti jouée en 1984
 Le Bluffeur, série télévisée américaine (VF de ) de NBC diffusée en 1990